Slip kan syfta på:

 Slip, en anordning för att ta upp båtar på land.
 Slip (klädesplagg), ärmlös underklänning.
 Slip (däck), mått på den relativa glidrörelsen mellan däck och vägbana.
 Slip (utskrift), transaktionsutskrift ej att likställa med kvitto.
 SLIP – protokoll för inkapsling av IP-paket över serieportar eller modem, se Serial Line Internet Protocol